Con tagboard ci si può riferire a:
 Shoutbox – in informatica, un altro nome per identificare un meccanismo di comunicazione di alcuni siti web
 Tagboard – in  informatica, uno spazio pubblico di in un social media in cui i post sono aggregati in base ad un unico hashtag